Hohwald steht für:
 Hohwald (Waldgebiet), ein Teil des Lausitzer Berglandes in Sachsen
 Hohwald (Sachsen), eine ehemalige Gemeinde (1994–2007) am gleichnamigen Waldgebiet in Sachsen
 Hohwald LU, ein Ortsteil der Gemeinde Flühli im Kanton Luzern, Schweiz
 Le Hohwald, eine Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Hohwald (Odenwald), einen Berg im Odenwald in der Gemeinde Mudau, östlich des Itterbachs

Siehe auch:
 Hohenwald
 Hochwald
 Howald
 Howaldt
 Howalt
 Hoher Wald